Zandt bezeichnet

Orte:
 Zandt, Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern
 Zandt (Denkendorf), Ortsteil der Gemeinde Denkendorf, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Zandt (Lichtenau), Ortsteil des Marktes Lichtenau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Van Zandt County im US-Bundesstaat Texas

Zandt, Familienname steht für 
 Zandt (Adelsgeschlecht), Freiherren; bayrisch-schwäbisches Adelsgeschlecht
 Zandt von Merl (Adelsgeschlecht), moselländisches Ritter- bzw. Adelsgeschlecht

Personen:
 Charles C. Van Zandt (1830–1894), US-amerikanischer Politiker
 Ferdinand Karl von Zandt (1783–1826), königlich westfälischer General, preußischer Generalmajor, Inspektionsoffizier des bayrischen Militär-Gestütwesens
 Franz Georg Zandt von Merl (1723–1785), Erbvogt in Zell an der Mosel und Amtmann im Kurfürstentum Trier sowie Unternehmer
 Hugo Zandt von Merl (1764–1845), kaiserlicher Kammerherr sowie Bürgermeister
 James E. Van Zandt (1898–1986), US-amerikanischer Politiker
 Julie Van Zandt (1929–2018), US-amerikanische Schauspielerin
 Leopold Balduin von Zandt (1784–1851), bayerischer Generalmajor und Generaladjutant
 Marie van Zandt (1858–1919), US-amerikanische Sopranistin und Opernsängerin
 Matthäus Zandt von Merl († 1374), deutscher Abt
 Maureen Van Zandt, US-amerikanische Schauspielerin
 Philip Van Zandt (1904–1958), niederländisch-amerikanischer Schauspieler
 Steven Van Zandt (* 1950), US-amerikanischer Gitarrist und Schauspieler
 Therese von Zandt (1771–1858) deutsche Pianistin und Sängerin
 Tim Van Zandt (* 1963), US-amerikanischer Politiker
 Townes Van Zandt (1944–1997),  US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Walter von Zandt († 1629), Mitglied im Ritterkanton Kraichgau, Ortsherr zu Mönchzell (1598 bis 1629) und Obervogt von Pforzheim (1601 bis 1609)
 Werner Zandt (1927–2009), deutscher Leichtathlet

Weiteres:
 Zandt, Kloster Mariensande, ehem. Kloster in Straelen

Siehe auch:
 Zant
 van Zant
 Zand
 Sandt